Hai apparaît dans les noms :
 Hai Duong, une province du Việt Nam ;
 Nan Hai (南海 / 南洋), la « Mer de Chine méridionale » en chinois ;
 Uruk-hai, une race dans l'univers de fiction de l'écrivain britannique , apparaissant notamment dans le roman Le Seigneur des anneaux.

Hai peut signifier :
 « deux » en vietnamien ;
 « requin » en allemand, estonien et finnois ;
 « bonne nuit » en cantonais ;
 « oui » (), en japonais.

Hai est une abréviation qui peut signifier :
 Hainan (海 Hǎi), une province de Chine.

HAI est un sigle qui peut désigner :
 , une association professionnelle qui regroupe plus de  membres dans plus de 68 pays. 

HAI est un code qui peut signifier :
 Haïti, selon la liste des codes pays du CIO.

Abréviation
Code